Jean-François Pouliot peut désigner :
 Jean-François Pouliot (1890-1969), écrivain, avocat et homme politique canadien ;
 Jean-François Pouliot (1957-), réalisateur, directeur de la photographie et monteur québécois.